

Geografia 
 Burkina Faso
 Poya – villaggio di Karangasso-Vigué	
 Francia
 Poya – comune della Nuova Caledonia

Altro 
 Poya – popolo indigeno delle Ande, sottogruppo dei Patagoni (o Tehuelche), che vivevano nell'odierna Argentina, perlopiù nella regione di laghi e boschi della Patagonia settentrionale, assorbiti culturalmente dall'espansione dei Mapuche (c.d. araucanizzazione).
 Ponte Poya – ponte della città di Friburgo.